Xuanzong bezeichnet folgende Personen:

 Xuanzong (宣宗; 1399–1435), Tempelname von Xuande, chinesischer Kaiser
 Xuanzong (道光; 1782–1850), Tempelname von Daoguang, chinesischer Kaiser